Интеркаляция:

 Интеркаляция (химия) — обратимое включение молекулы или группы между другими молекулами или группами.
  — вставка високосной секунды, високосного дня, недели или месяца в хронологии.